El nombre de Iglesia de San Luis es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor a algún santo llamado Luis.

Advocación 
 Luis IX de Francia (1214-1270), rey de Francia y santo para la Iglesia Católica.
 Luis Bertrán (1526-1581), misionero y predicador español.
 Luis de Tolosa (1275-1298), obispo de Toulouse.
 Luis Gonzaga (1568-1591), sacerdote jesuita italiano.
 Luis María Grignion de Montfort (1673-1716), teólogo y sacerdote francés.
 Luis Versiglia (1873-1930), mártir salesiano.

Iglesias

en Alemania 
 Iglesia de San Luis (Múnich)
 Iglesia de San Luis (Berlín)
 Iglesia de San Luis (Darmstadt)

en Colombia 
 Iglesia de San Luis Beltrán (Puerto Nare)

en España 
 Iglesia de San Luis Obispo (Madrid)
 Iglesia de San Luis de los Franceses (Sevilla)

en Francia 
 Iglesia de San Luis (Boulogne-sur-Mer)
 Iglesia de San Luis (Bondy)
 Iglesia de San Luis (Brest)
 Iglesia de San Luis (Chambord)

en México 
 Iglesia de San Luis Obispo (Huamantla)

Iglesias dedicadas a San Luis